drachma – starożytna jednostka masy
 drachma – srebrna moneta antyczna
  drachma – nowożytna jednostka walutowa Grecji